La nazionale di baseball spagnola Under-15 rappresenta la Spagna nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1979 :  3°
 1981 :  3°
 1992 :  2°
 2000 :  3°
 2002 :  3°
 2004 :  2°

Collegamenti esterni

Under-15